Mercœur (Corrèze)
 Mercœur (Haute-Loire)